Let's Get Loud – singolo di Jennifer Lopez del 2000
 Let's Get Loud – brano musicale dei Suntribe del 2005
 Let's Get Loud – DVD di Jennifer Lopez del 2003
 Let's Get Loud – serie di concerti di Jennifer Lopez del 2001